Визе (; ; ) — город и район в провинции Кыркларели (Турция).

История 
С древности здесь стоял греческий городок Визиэ, центр лесопереработки и сельского хозяйства, продукция которого уходила через расположенного в 39 км порт Мидии. В византийскую эпоху город принадлежал епархии Европа, то есть находился непосредственно в округе Константинополя.

В 1912 году в городе и районе проживало:

Греки - 16 815 чел.

Турки - 9 140 чел.

Известные уроженцы 
 Визиинос, Георгиос (греч. Γεωργιος Βιζυηνος, 1849—1896) — известный греческий поэт и писатель, выбрал себе литературный псевдоним указывающий на город где он родился.

Похоронены 
 Девлет II Герай (; 1648—1718) — хан Крыма в 1699—1702 и 1709—1713 годах

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Официальный сайт района

Примечания 

Районы Кыркларели
Города Византии